Štěpení může být:
 Štěpení papíru
 Štěpení (psychologie)
 Štěpení jádra – rozcestník

související rozcestníky
 rozpad, rozklad